«Пазолини» () — драматический биографический фильм 2014 года режиссёра Абеля Феррары о последних днях итальянского режиссёра Пьера Паоло Пазолини, в роли которого — Уиллем Дефо.

Сюжет 
2 ноября 1975 года, Рим. Убит великий итальянский поэт и кинорежиссёр Пьер Паоло Пазолини. Он являлся символом искусства, борющегося против власти. Его труды были скандальными, его фильмы преследовались цензурой, многие люди любили его, а многие — ненавидели. В день смерти Пазолини проводит последние часы за обедом у своей любимой матери, а позже встречаясь с самыми близкими друзьями и бывшими любовниками, и, наконец, на крейсерской скорости выезжает в ночь на своём «Alfa Romeo» на поиски приключений в Вечном городе. На рассвете Пазолини был найден мертвым на пляже в Остии на окраине города.

Актёрский состав 
 Уиллем Дефо — Пьер Паоло Пазолини
 Мария де Медейруш — Лаура Бетти
 Риккардо Скамарчо — Нинетто Даволи
 Нинетто Даволи — Эдуардо Де Филиппо
 Джада Колагранде — Graziella Chiarcossi
 Адриана Асти — Сузанна Пазолини
 Валерио Мастандреа — Нико Нальдини
 Лука Лионелло — рассказчик, озвучка

Производство 
Продюсерами фильма выступили три компании: французская «Capricci Films», итальянская «Urania Pictures» и бельгийская «Tarantula», а позже присоединилась ещё одна французская кинокомпания — «Dublin Films». Съемки начались 28 января 2014 года в Риме. 13 февраля стало последним съёмочным днём, а в марте в интернете стали появляться кадры из фильма. В то же время режиссёр Абель Феррара заявил: «Я знаю, кто убил Пазолини», после чего его двоюродный брат Гвидо Маззон отметил: «Я надеюсь, то, что утверждает с такой уверенностью американский кинорежиссёр, верно, потому что мы не сможем вынести очередной акт необоснованной спекуляции». 8 августа итальянской компанией «Europictures» были приобретены права на прокат фильма.

Говоря о своей роли, в интервью на 67-м Каннском кинофестивале Уиллем Дефо отмечал, что:

Ранее Дефо уже снимался у Феррары в фильмах «Отель „Новая роза“» (1998), «Сказки стриптиз-клуба» (2007) и «4:44 Последний день на Земле» (2011).

В фильме присутствует экранизация незавершённого последнего фильма Пазолини . В этой экранизации одну из двух главных ролей играет один из любимых актёров Пьер Паоло Нинетто Даволи. Он играет ту же роль, что и в указанном фильме.

Показы 
Являясь одним из фильмов, открывающих 71-й Венецианский кинофестиваль, «Пазолини» претендовал на главный приз — «Золотой лев». Кроме того, фильм был показан в программе «Специальный показ»  Кинофестиваля в Торонто.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Бельгии 2014 года
Фильмы Италии 2014 года
Фильмы Франции 2014 года
Фильмы на английском языке
Фильмы на итальянском языке
Фильмы на французском языке
Фильмы-биографии Бельгии
Фильмы-биографии Италии
Фильмы-биографии Франции
Фильмы-драмы Бельгии
Фильмы-драмы Италии
Фильмы-драмы Франции
Фильмы ЛГБТ-тематики Бельгии
Фильмы ЛГБТ-тематики Италии
Фильмы ЛГБТ-тематики Франции
Фильмы о режиссёрах
Фильмы на тематику мужской гомосексуальности